Эскин — еврейская матронимическая фамилия. Имеет женскую форму Эскина.
Известные носители:

 Эскин, Авигдор (род. 1960) — израильский публицист и общественный деятель.
 
 
 Эскин, Афанасий Павлович (1825—1884) — русский купец, главноуправляющий Бикбардинского завода Дягилевых; отец Д. А. и Н. А. Эскиных.
 Эскин, Борис Михайлович (1937—2019) — русский поэт и писатель, драматург, сценарист, мемуарист.
 Эскин, Вадим Исаакович (1941—2006) — учёный-энергетик, механик, доктор технических наук, сын И. И. Эскина.
 Эскин, Виктор Евсеевич (1919-1998)— советский электрохимик и физик.
 Эскин, Георгий Иосифович (род. 1933) — заведующий научно-исследовательским сектором Всероссийского института лёгких сплавов, доктор технических наук, профессор, сын И. А. Эскина.
 Эскин, Григорий Ильич (род. 1936) — советский, израильский и американский математик.
 
 Эскин, Жюль (1931—2016) — американский виолончелист.
 Эскин, Изольд Давидович (род. 1933) — российский инженер-химик, металловед.
 Эскин, Иосиф Абрамович (1904—?) — советский биолог, физиолог и эндокринолог.
 Эскин, Исаак Ильич (1912—1975) — советский учёный в области аэродинамики, авиаконструктор.
 Эскин, Лев Давидович (род. 1931) — советский и российский математик.
 Эскин, Моисей Герцевич (1915—1997) — учёный в области автоматизации процессов бурения нефтяных и газовых скважин, доктор технических наук.
 Эскин, Николай Афанасьевич (1868—1937) — русский военный деятель, генерал-майор, брат Д. А. Эскина.
 Эскин, Олег Феликсович (род. 1955) — генерал-майор, заместитель министра обороны РФ (2007—2008).
 Эскин, Сергей Вадимович (род. 1964)— старший вице-президент группы компаний IBS, президент компании DEPO Computers, сын В. И. Эскина.
 Эскин, Юрий Моисеевич (род. 1951) — историк-архивист.

Двойная фамилия 
 Горецкая-Эскина, Елена Юрьевна (1945—1969) — советская спортсменка, мастер спорта СССР.

См. также 
 Эскино